Vlastní jméno Sternberg může mít více významů:
 rodové jméno, příjmení
 místopisné jméno
 související s rodem Sternberg
 název kopce, hory (Sternberg = doslova "Hvězdná hora", "Hvězdné návrší" apod.)

Počeštěné podoby: Šternberk, Štemberk

příslušníci šlechtického rodu Sternberg

Viz článek Šternberkové#Slavné osobnosti
 Kaspar Maria Graf von Sternberg (1761–1838) – přírodovědec – viz Kašpar Šternberk
 Zdeněk Sternberg (1923–2021)

další osoby
 Charles Hazelius Sternberg (1850–1943) – zoolog
 Josef von Sternberg (Jonas Sternberg; 1894–1969) – rakouský režisér
 Robert Sternberg  (* 1949) – americký psycholog židovského původu
 Roman Fjodorovič Ungern von Sternberg (1885–1921) – ruský důstojník baltskoněmeckého původu
 Sigmund Sternberg (1921–2016) – britský podnikatel a filantrop

místopisná jména
 Sternberg (město) – město v Meklenbursku-Předním Pomořansku

Související články 
 Šternberk
 Šternberg
 Šternberk (rozcestník)